Sühler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sühler (1889–1964), deutscher Politiker (DNVP, CSU)
 Gustav Sühler (1922–1998), deutscher Politiker (CSU)